Retschiza () ist der russische Name von:
 Matzutkehmen (Kreis Gumbinnen), 1938–1946 Matzhausen im Kreis Gumbinnen in Ostpreußen, nach 1946 im Rajon Nesterow in der Oblast Kaliningrad in Russland
 Retschyza, Stadt in Belarus